Die Samenhändlerlin steht für:

 Die Samenhändlerin (Roman), Roman von Petra Durst-Benning (2006)
 Die Samenhändlerin (Film), deutscher Film von Michael Keusch (2011)